Fallen kan syfta på:

 Fallen – Evanescences debutalbum från 2003
 Fallen (film) – en fantasy-drama-äventyrsfilm från 2016
 Fallen (Mýa) – en R&B-låt från 2003 framförd av den amerikanska sångerskan Mýa
 Fallen (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2007
 Fallen (roman) – en roman av Ian Rankin
 Fallen (Oates) – en roman av Joyce Carol Oates